Мруз () — польская фамилия. Известные носители:

 Мруз, Агата (1982—2008) — польская волейболистка, двукратная чемпионка Европы.
 Мруз, Павел (род. 1984) — польский бобслеист, участник Олимпийских игр 2010 года.